Arga pode-se referir a:

Portugal 
 Arga de Baixo - freguesia do concelho de Caminha
 Arga de Cima - freguesia do concelho de Caminha
 Arga de São João - freguesia do concelho de Caminha
 Serra de Arga - no concelho de Caminha

Espanha 
 Miranda de Arga - município de Navarra
 Rio Arga - um rio de Navarra

Desambiguação